Miscavige ist der Familienname folgender Personen:

 David Miscavige (* 1960), führender US-amerikanischer Scientologe
 Jenna Miscavige Hill (* 1984), US-amerikanische Sektenaussteigerin und Scientology-Kritikerin, Nichte von David Miscavige
 Shelly Miscavige (* 1961), Ehefrau des Anführers der Scientology-Kirche David Miscavige